SS50 bzw. SS 50 steht für:
 Honda SS 50, japanisches Kleinkraftrad
 Vespa SS50, italienischer Motorroller
 Strada Statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, Staatsstraße in Venetien